Малинов може да се отнася за:

 Александър Малинов (1867 – 1938), български политик
 Любомир Малинов (р. 1940), български режисьор
 Петър Малинов (р. 1970), български футболист
 Светослав Малинов (р. 1968), български политик
 Христо Малинов (1917 – 2007), български футболист